Архангельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Архангельская волость (Владимирская губерния) — в составе Владимирской губернии, Меленковский уезд
 Архангельская волость (Вологодская губерния) — в составе Вологодской губернии, Вологодский уезд
 Архангельская волость (Воронежская губерния) — в составе Воронежской губернии, Землянский уезд
 Архангельская волость (Нолинский уезд) — в составе Вятской губернии, Нолинский уезд
 Архангельская волость (Слободской  уезд) — в составе Вятской губернии, Слободской уезд
 Архангельская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии, Варнавинский уезд
 Архангельская волость (Кологривский уезд) — в составе Костромской губернии, Кологривский уезд
 Архангельская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии, Каргопольский уезд
 Архангельская волость (Пензенская губерния) — в составе Пензенской губернии, Керенский уезд
 Архангельская волость (Пермская губерния) — в составе Пермской губернии, Соликамский уезд
 Архангельская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд
 Архангельская волость (Пронский уезд) — в составе Рязанской губернии, Пронский уезд
 Архангельская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Архангельская волость (Ставропольский уезд) — в составе Самарской губернии, Ставропольский уезд
 Архангельская волость (Симбирская губерния) — в составе Симбирской губернии, Буинский уезд
 Архангельская волость (Тамбовская губерния) — в составе Тамбовской губернии, Борисоглебский уезд
 Архангельская волость (Тобольская губерния) — в составе Тобольской губернии, Ялуторовский уезд
 Архангельская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии, Барнаульский уезд
 Архангельская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии, Томский уезд
 Архангельская волость (Епифанский уезд) — в составе Тульской губернии, Епифанский уезд
 Архангельская волость (Крапивенский уезд) — в составе Тульской губернии, Крапивенский уезд
 Архангельская волость (Тульский уезд) — в составе Тульской губернии, Тульский уезд
 Архангельская волость (Уфимская губерния) — в составе Уфимской губернии, Стерлитамакский уезд
Архангельская волость (Ярославская губерния) — в составе Ярославской губернии, Мышкинский уезд